Arsenio Dacquati – calciatore italiano
 Franco Dacquati – pittore e scultore italiano